Pauleta Pàmies (1851-1937), danseuse catalane;
 Teresa Pàmies (1919-2012), écrivaine catalane;
 Sergi Pàmies (1960-), écrivain catalan.